Släkten är värst kan syfta på:
 Släkten är värst (1936)– en svensk film regisserad av Anders Henrikson med bland andra Håkan Westergren och Thor Modéen i huvudrollerna.
 Släkten är värst (1990) – en amerikansk film, originaltitel Too Much Sun, med Robert Downey Jr
 Släkten är värst (1992) – en amerikansk film, originaltitel Passed Away, med bland andra Jack Warden och Bob Hoskins
 Släkten är värst (2000) – en amerikansk film regisserad av Jay Roach med bland andra Robert De Niro och Ben Stiller i huvudrollerna, originaltitel Meet the parents
 Släkten är värst, Sune – bok från 2001 av Anders Jacobsson och Sören Olsson